HJ steht für:
 Halbjahr
 Handjob, eine Sexualpraktik
 Helvetische Jugend, die Jugendorganisation der rechtsextremen Schweizer PNOS (Partei National Orientierter Schweizer)
 Historisches Jahrbuch
 Hitlerjugend, die Jugendorganisation der NSDAP in Deutschland und Österreich zur Zeit des Nationalsozialismus
 HJ (Satelliten), eine chinesische Satellitenbaureihe
 die chemische Formel für die Verbindung Iodwasserstoff (veraltet); heute gebräuchlich: HI
 In der Luftfahrt für Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kolumbien
 Tasman Cargo Airlines (IATA-Code), australische Frachtfluggesellschaft
 Die HJ, Jugendmedium der NSDAP
 Holden HJ, australisches Auto
 Hiller HJ-1, US-amerikanischer Hubschrauber

HJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Bournemouth
 Norwegen: Kongsvinger in der Provinz Innlandet

HJ